Valor, valores hace referencia a varios artículos:

Propiedad
 Valor (ética), propiedad de los objetos que representa su nivel de importancia;
 valores morales, moral. Axiología (filosofía de los valores o filosofía axiológica); con la ética, la estética o la filosofía de la religión.
 aún no tenemos un artículo: antivalores. Como existe una jerarquía de valores morales, existe otra de valores inmorales / ¿O no éticos?. ¿diferenciarlo de lo: políticamente correcto?
 Valor (arte), también llamado 'luminosidad' o 'luz', uno de los elementos del arte;
 Coraje, virtud humana;

Ciencias
 Magnitud (matemática), también llamada valor, cifra o cantidad de algún dato o medida;
 Valor (informática), secuencia de bits que se interpreta según algún tipo de datos;

Economía y finanzas
 Valor (finanzas), documento con valor monetario;
 Valor razonable, en contabilidad;
 Valor económico
 Valor de mercado
 Valor de uso
 Valor de cambio
Teoría del valor
 Teoría del valor-trabajo, considera que el valor de un bien o servicio depende directamente de la cantidad de trabajo que lleva incorporado;
 Teoría del valor, de Friedrich von Wieser, perteneciente a la escuela austríaca;

Además
 Valor (numismática), de una moneda o billete;
 Válor, población de La Alpujarra, en España.
 Valor Econômico, diario de negocios brasileño.

Enlaces externos